Robert ou Bob Mercer peut faire référence à :

  (fl. 2003), acteur britannique,
  (1889–1926), footballeur écossais,
  (fl. 1993-2009), homme politique canadien,
 Robert Mercer (1935- ), évêque anglais,
 Robert Mercer (1946- ), personnalité américaine du monde des affaires.

Voir aussi 
 (1946–2008), joueur américain de baseball.